Такер има више значења:
 Округ Такер (Западна Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Такер (Џорџија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Џорџија
 Такер (Мисисипи), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мисисипи
 Крис Такер, амерички глумац
 Халид ел Такер, је саудијски фудбалер